Ayoze o Ayose  es un nombre de pila de origen majo (aborigen de Fuerteventura), que puede referirse a:

 Ayoze (rey de Jandía), monarca del cantón de Jandía durante la llegada de los conquistadores normandos en el siglo .
 Ayoze Díaz, futbolista español nacido en 1982.
 Ayoze García, futbolista español nacido en 1985.
 Ayoze Placeres, futbolista español nacido en 1991.
 Ayoze Pérez, futbolista español nacido en 1993.